Футбольная Конференция 2007-08 — 29-й сезон Футбольной Конференции Англии и 4-й сезон в его нынешнем формате лиги. Сезон начался в августе 2007 года и завершился в мае 2008 года, розыгрышем финала плей-офф.

В Футбольной Конференции играют как профессиональные, так и полупрофессиональные клубы. Национальная Конференция является пятым и самым низким из 5 общенациональных дивизионов в Англии, ниже Премьер-лиги и трех дивизионов Футбольной лиги, а высший дивизион Футбольной Конференции не входит в Футбольную лигу.

Футбольная Конференция состоит из трех дивизионов. Это Национальная Конференция, Северная Конференция и Южная Конференция. По завершении каждого сезона победитель Национальной Конференции и победитель плей-офф выходят в Футбольную лигу Англии, а шесть худших команд (по три из Северной и Южной Конференции), набравшие наименьшее количество очков по итогам сезона, выбывают в 7 уровень лиг футбольных лиг Англии.

В апреле 2007 года было объявлено, что Футбольная Конференция подписала спонсорский контракт на три года с фирмой Blue Square, занимающейся игровым бизнесом. По условиям сделки, все три лиги конференции будут носить название Blue Square с этого сезона.
Национальная Конференция будет носить название Blue Square Premier, Северная Конференция — Blue Square North, а Южная Конференция — Blue Square South.

Национальная Конференция

Вышедшие и вылетевшие команды 
Команды, вышедшие из Северной Конференции 2006-07
 Дройлсден
 Фарсли Селтик
Команды, вышедшие из Южной Конференции 2006-07
 Хистон
 Солсбери Сити
Команды, вылетевшие из Второй Футбольной лиги 2006-07
 Бостон Юнайтед
 Торки Юнайтед

Турнирная таблица

Плей-офф

Северная Конференция

Вышедшие и вылетевшие команды 
Команды, вышедшие из Северной Премьер-лиги 2006-07
 Берско
 Телфорд Юнайтед

Команды, вылетевшие из Национальной Конференции 2006-07
 Тамуорт
 Саутпорт

Турнирная таблица

Плей-офф

Южная Конференция

Вышедшие и вылетевшие команды 
Команды, вышедшие из Премьер дивизиона Южной Футбольной лиги 2006-07
 Бат Сити
 Мейденхед Юнайтед

Команды, вылетевшие из Национальной Конференции 2006-07
 Сент-Олбанс Сити

Турнирная таблица

Плей-офф

Ссылки 
 Официальный сайт

2007
Футбол в Англии в сезоне 2007/2008
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008